Ponte in pietra di Adana
Ponte in pietra sulla fiumara Rosmarino

Ponte Pietra – ponte di Verona
Ponte Pietra – quartiere a Cesena (FC)

Pagine correlate 
Ponte di pietra